Torres-Inseln steht für:
 Torres-Inseln (Vanuatu), eine Inselgruppe in Vanuatu 
 Torres-Inseln (Myanmar), Inselgruppe im Mergui-Archipel vor Myanmar (Birma)
 Torres-Strait-Inseln, Inselgruppe in der Torres-Straße